В 2007 году свой титул в Пекине среди женщин-парниц завоевал китайский дуэт Чжуан Цзяжун / Се Шувэй, переигравшие в финале другой китайский дуэт Хань Синьюнь / Сюй Ифань.

Сеянные 

  Анабель Медина Гарригес /  Вирхиния Руано Паскуаль (Четвертьфинал)
  Пэн Шуай /  Янь Цзы (Полуфинал)

<li>  Чжуан Цзяжун /  Се Шувэй (Титул)
<li>  Сунь Шэннань /  Сунь Тяньтянь ''(Первый раунд)

Сетка

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Китая по теннису 2007